Too Hot to Handle ist der Originaltitel von:

 Too Hot to Handle (Fernsehsendung), US-amerikanische Reality-Show
 Too Hot to Handle: Germany, deutsche Reality-Show